Тысячелистник арабский (), ранее — тысячелистник Биберштейна (), — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее растение. Корнеотпрысковое, травянистое. Высотой от 20 до 40 см, стебли цилиндрические, мохнато-пушистые, серовато-зелёного цвета. Листья перисторассечённые, сидячие, варьируют от линейно-ланцетных до удлиненно-продолговатых, направлены вверх, прямые или серповидно вверх изогнутые, сегменты многочисленные, заметно расставленные, особенно в нижней половине листьев, у основания листья более длинные и полуохватывающие стебель, перисторассечённые или разделенные на 3—4 узкие туповатые линейные или реже ланцетные доли, оканчивающиеся коротким хрящеватым острием, стержень листа узкий, цельный. Бесплоднопобеговые листья дважды перисторассечённые, черешковые.

Корзинки на обычно коротких цветоножках в густых сложных часто неравновысоких щитках. Цветоложе выпуклое или коническое, обёртки от продолговатых до яйцевидных, длинной 3—4 мм, диаметром 2,5—3 мм, листочки обёртки тонкоперепончатые, прицветники продолговатые, реже широколанцетные, короткие, почти вдвое короче трубчатых цветков, тонкоплёнчатые, прозрачные, язычки краевых цветков золотистые или ярко-желтые, в 2—3 раза короче обёртки, округло-почковидные или полуокруглые, 1—1,5 мм длинной, и до 2 мм шириной, наверху усеченные с 3 округлыми неравными зубцами. Семянки около 1 мм длинной, клиновидно-продолговатые, на верхушке закругленные, ребристые.

Цветение в мае — июле, либо в июле — августе; размножение как семенное, так и вегетативное.

Распространение и среда обитания 

Ареал вида — Средняя Азия, Передняя Азия, Иран, Афганистан, Левант, Кавказ, Балканы, европейская часть России (Волгоградская область и Северное Предкавказье).

Степной вид. Светолюбивый, засухоустойчивый, не требовательный к почве. Предпочитает расти на глинистых, каменистых, реже песчаных почвах, по каменистым обнажениям и галечникам, берегам рек в предгорных равнинах, предгорьях и по горным склонам до высоты 3000 м, в степных, лесных и луговых группировках, на пустырях.

Охранный статус 
Включен в Красную книгу Волгоградской области (2017).

Классификация

Таксономическая схема

Синонимы 
Согласно базе данных The Plant List:

Применение 
Используется как декоративное растение в цветниках и на альпийских горках. В культуре предпочитает дренированную легкую песчаную или каменистую почву.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание вида в Красной книге Волгоградской области

Тысячелистник
Флора Евразии